Tinerețe fără tinerețe se poate referi la:

Tinerețe fără tinerețe (nuvelă), o nuvelă fantastică de Mircea Eliade 
Tinerețe fără tinerețe (film), un film regizat de Francis Ford Coppola pe baza nuvelei lui Mircea Eliade
Tinerețe fără tinerețe (cântec), un cântec al trupei Metric